Brwilno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Brwilno, village de la gmina de Nowy Duninów
 Brwilno, village de la gmina de Stara Biała